Elizalde ist der Familienname folgender Personen:
 Francisco Elizalde (* 1932), philippinischer Unternehmer und Sportfunktionär
 Fred Elizalde (1907–1979), philippinischer Jazz-Pianist, Komponist, Orchesterleiter und Rundfunkindentant
 Guadalupe Elizalde (* 1957), mexikanische Verfasserin von Lyrik und Prosa, Essayistin und Journalistin
 Joaquín Miguel Elizalde (1896–1965), philippinischer Politiker
 Juan Carlos Elizalde Espinal (* 1960), spanischer Geistlicher, Bischof von Vitoria
 Martín de Elizalde OSB (* 1940), argentinischer Ordensgeistlicher, Bischof von Nueve de Julio
 Mike Elizalde (* 1960), US-amerikanischer Experte für Spezialeffekte und Make-up-Design
 Pablo Elizalde, argentinischer Straßenradrennfahrer
 Serafín Vásquez Elizalde (1922–2009), mexikanischer römisch-katholischer Geistlicher; Bischof von Huejutla (1968–1977); Bischof von Ciudad Guzmán (1977–1999)
 Valentín Elizalde (1979–2006), mexikanischer Sänger

Elizalde steht für:
 ein ehemaliges spanisches Unternehmen zur Herstellung von Kraftfahrzeugen, siehe Elizalde